Kammacher steht für:

 Beruf für die Herstellung von Kämmen oder Rechen, siehe dort

 Emma Kammacher (1904–1981), Schweizer Juristin, Grossrätin und Frauenrechtlerin